Kocsis Miklós (1932–2004) sportlövő, edző
 Kocsis Miklós (1957) szobrász
 Kocsis Miklós (1983–2022) jogász, közgazdász (Magyar Művészeti Akadémia)
 Kocsis Miklós (?) kézilabdázó (Győri ETO)